Jakub Kornfeil (Kyjov, 1993. április 4. –) cseh motorversenyző, jelenleg a Moto3-ban versenyez.

A sorozatban 2009-ben mutatkozhatott be, a Loncin színeiben az utolsó öt futamon állt rajthoz. Pontot nem tudott szerezni.

2010-ben a Racing Team Germany szerződtette  Kojama Tomojosi csapattársának. Eddig három pontot sikerült szereznie, azonban azon kívül is sokszor motorozik a pontszerző helyek közelében.

Teljes MotoGP-eredménylistája

További információk 
Profilja a MotoGP hivatalos weboldalán

Cseh motorversenyzők
1993-ban született személyek
Élő személyek